A 13ª edição da Vuelta decorreu entre 30 de abril a 15 de Maio de 1958, A corrida foi composta por 16 etapas, num total de mais de 3250 km, com uma média de 32,248 km/h. A corrida começou em Bilbau e terminou em Madrid.

Etapas

Classificações 

1958
1958 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1958